(385250) 2001 DH47 — небольшой троянский астероид Марса, расположенный в марсианской точке Лагранжа L5, движущийся по орбите на расстоянии 0,3 а. е. от планеты в 60° позади неё. Астероид был открыт 20 февраля 2001 года в рамках проекта LINEAR в обсерватории города Сокорро и пока не получил собственного названия. Он классифицируется центром малых планет как Марс-кроссер. Его орбита имеет низкий эксцентриситет (0,035), умеренный наклон (24,4 º) и большую полуось 1,52 а. е.. Орбита хорошо определена, поскольку она основана (на март 2013) на 45 наблюдениях и дуге наблюдений 3148 дней. Имеет абсолютную звёздную величину 18,9 и диаметр 562 метра.

Эволюция орбиты 
В 2005 году был идентифицирован как троянский астероид Марса Г. Шоллем, Ф. Марсари и П. Трикарико. Недавние расчёты подтверждают, что это действительно стабильный троянец Марса в точке L5 с периодом либрации 1365 лет и амплитудой 11°. Эти значения, а также его краткосрочные орбитальные эволюции очень похожи на (5261) Эврика.

Происхождение 
Долгосрочные численные интеграции показывают, что его орбита очень стабильна на временных масштабах порядка млрд лет. Как и в случае Эврики, расчёты в обоих направлениях времени (4,5 млрд лет в прошлое и в будущее) указывают на то, что 2001 DH47 может быть изначальным объектом, возможно, выжившим объектом популяции планетезималей, которые сформировались в области планет земного типа в ранней истории Солнечной системы.

См. также 
 (5261) Эврика
 (121514) 1999 UJ7
 (101429) 1998 VF31
 (311999) 2007 NS2
 2011 SC191
 2011 SL25
 2011 UN63

Примечания

Литература 
 2001 DH47 Ivashchenko, Y., Ostafijchuk, P., Spahr, T. B. 2007, Minor Planet Electronic Circular, 2007-P09.
 Dynamics of Mars Trojans Scholl, H., Marzari, F., Tricarico, P. 2005, Icarus, Volume 175, Issue 2, p. 397—408.
 Three new stable L5 Mars Trojans de la Fuente Marcos, C., de la Fuente Marcos, R. 2013, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, Vol. 432, Issue 1, pp. 31-35.

Ссылки 
 
 
 2001 DH47 данные в AstDyS-2

Астрономические объекты, открытые в 2001 году
Астероиды, пересекающие орбиту Марса
Троянские астероиды Марса
Астероиды диаметром менее 2 км
Астероиды, открытые в рамках проекта LINEAR